Gualeguaychú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Gualeguaychú, kommun, Entre Ríos, 
 Gualeguaychú (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar